Ти́тул (арх. ти́тло; от  «надпись; „почётное“ звание») — почётное звание (например, граф, герцог), наследственное или присваиваемое пожизненно отдельным лицам (обычно дворянам) для подчёркивания их особого, привилегированного положения.

Специальная форма обращения к носителю титула (либо сана, чина и т.п,) — титулование (например, титулование в Российской Империи по чинам — «Ваше высокопревосходительство», «Ваше превосходительство», «Ваше высокородие» и т. д.).

В более широком смысле, под «титулом» понимается словесная формула именования лица в соответствии с его официальным званием (не обязательно сословным — также и спортивным, артистическим, учёным, церковным, воинским), общественным или служебным положением. С такой трактовкой термина приходится сталкиваться, в первую очередь, при международном общении, например при заполнении пункта ( заголовок) в анкетах на английском языке. В современной русскоязычной среде обращение «титул (звание) + фамилия» практикуется, в основном, в силовых структурах — а за рубежом гораздо шире, в обычном деловом этикете.

Титул как формула именования 
Титул, понимаемый как формула именования, фиксирует норму этически и ситуационно корректного публичного объявления данного лица или обращения к нему. Он состоит из одного или нескольких слов, которые должны быть поставлены перед фамилией человека или, реже, после неё. Обычно в титул включают официальные почётные и сословные звания, иногда также просто учёные звания и степени, указание высоких должностей.

В каждом языке имеется набор традиционных титулов для деятелей из различных сфер — некоторые или все они могут быть приведены. Например, основными английскими титулами работников науки являются «доктор» (Dr., соответствует кандидату наук, в российских условиях) и «профессор» (Prof., носитель учёного звания профессора). Но допускаются и индивидуальные варианты. При отсутствии у лица званий и видных должностей в качестве титула указывается «господин» или «госпожа» на соответствующем языке.

Титул конкретного человека может адаптироваться в зависимости от потребностей. Скажем, условный полковник Иванов, имеющий учёное звание профессора, являющийся доктором наук и лауреатом премии XX, вправе всё это перечислить как титул (). Но для удобства и из соображений скромности обычно выбирается что-то одно — например, в научной группе: , в коллективе военных: , а для авиабилета просто: . На практике, длинные титулы встречаются только при публичном представлении лица, а при обращении к нему ограничиваются минимумом слов.

Титул как иерархическое звание

Система титулов в царской России 
В России до Петра I титулы имели только государи и потомки прежних удельных и владетельных князей. Иван III установил большой (с наименованием всех подвластных областей и употребляемый в дипломатических сношениях) и малый титулы (См. государев титул). По мере расширения территории государства изменялся и титул: Иван IV в 1547 году принял титул царя, в 1721 году Сенат и Синод поднесли Петру I титул императора. Сам Пётр I начал жаловать титулы графа и барона, а вместе с этим появились и соответствующие обращения: сиятельство и светлость. Последнее обращение в дальнейшем сохранилось лишь в некоторых княжеских родах (светлейшие князья). 

После Октябрьской революции 1917 года все чины, титулы и звания царской России были упразднены.

Сравнение дворянских титулов в Европе 
Ниже в таблице сопоставлены титулы дворян в дореволюционной России и некоторых странах Западной Европы.

Перечень титулов правителей 
 Наследуемые
 Князь
 Великий князь
 Великий герцог
 Царь, наследник — царевич (в России до 1797 года), цесаревич (в России после 1797)
 Король, наследник — принц, кронпринц (в немецких и скандинавских монархиях), монсеньор (во Франции), наследный принц (в Японии)
 Император
 Халиф
 Магараджа
 Хан
 Шах
 Конунг

 Выборные
 Дож
 Король в Речи Посполитой
 Халиф у мусульман
 Император Священной Римской империи
 Ярл

Перечень дворянских титулов 
 Боярин
 Маркиз
 Барон
 Граф
 Герцог
 Князь
 Виконт
 Шевалье
 Кадзоку — система японских титулов
 Бан
 Эрл
 Эсквайр
 Тишайший (титул)
 Муж честен (титул)

См. также 

 Формы титулования в Российской империи | Титулы Российской империи | Титулы в Османской империи
 Чин | Сан | Духовный сан
 Титул учтивости
 Категория: Титулы

Примечания

Литература 
 Алексушин Г. В. Партикулярная Россия. Самара: Издательство Самарского юридического института, 2001.
 Гращенков А. В. Царский титул на фризах дворцов Московского Кремля.
 

Религиозные титулы
Виды имён
Социальная иерархия